Стиліст — професія
 «Стиліст» — роман Олександри Мариніної